Foggia – miasto i gmina we Włoszech
 Foggia – prowincja we Włoszech
 Foggia – stacja kolejowa w Foggii
 Foggia – port lotniczy położony koło Foggi
 
Osoby o tym nazwisku:
 Francesco Foggia – włoski kompozytor
 Pasquale Foggia – włoski piłkarz